NHV steht für:
 Naval Outlying Landing Field Barin (IATA-Code), militärisches Flugfeld in Foley (Alabama), Baldwin County, Alabama
 Noordzee Helikopters Vlaanderen (ICAO-Code), belgische Fluggesellschaft

nhx steht für:
 Isthmus-Mecayapan Nahuatl (ISO-639-3-Code), Varietät der Nahuatl-Sprachen in Veracruz (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung